Владимир Александрович Иванов (р. 30 января 1956, в городе Бор Горьковской области)— российский политический деятель.

Образование 
В 1979 году окончил Горьковский Горьковский инженерно-строительный институт, факультет промышленного и гражданского строительства.

В 1992 году поступил на экономический факультет Нижегородского университета им. Лобачевского.

В 1992 году закончил заочно обучение по совместной Российско-американской программе с отличием и, пройдя стажировку в Соединенных Штатах Америки, получил диплом, сертификат и ученую степень Магистра управления бизнесом.

Биография 
Работая по специальности, прошел весь путь от каменщика до начальника строительного управления. Занимал различные должности в партийных и советских органах.

1983—1986 — инструктор, а затем заведующий отделом Борского Горкома КПСС;

С декабря 1990 года первый заместитель председателя исполкома Борского городского Совета народных депутатов;

С декабря 1991 года назначен Главой администрации Борского района;

В январе 1996 года избран населением Главой местного самоуправления Борского района;

В 1994 году был избран депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области, вошел в комитет по бюджетной, финансовой и налоговой политике;

В 1994 году повторно избран депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области, возглавил комитет по бюджету и налогам;

В декабре 1999 года абсолютным большинством населения Борского района избран Главой местного самоуправления;

В марте 2002 года переизбран депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области, где вновь возглавил комитет по бюджету и налогам;

В декабре 2003 года переизбран населением Главой местного самоуправления Борского района;

В августе 2005 года назначен на должность заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области по социально-экономическому планированию, бюджетным отношениям и инвестиционной политике;

4 февраля 2009 года Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал Указ № 11 о назначении заместителя губернатора Владимира Иванова исполняющим обязанности Вице-губернатора, первого заместителя;

В марте 2009 года утвержден на должность вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области;

В 2010 году вместе с Валерием Шанцевым и Александром Тюриным был внесен Единой Россией на рассмотрение Президенту РФ в качестве кандидата на пост Губернатора Нижегородской области.,,.

27 февраля 2017 года прекратил полномочия в связи с выходом на пенсию.

Награды 
 Орден Почета,
 Медаль «200 лет МВД России»,
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»,
 Знак «Почетный строитель России»,
 Нагрудный знак «За отличие в службе II степени»,
 Нагрудный знак «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года»,
 Нагрудный значок «Отличник народного просвещения»,
 Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
 Дипломом лучшего менеджера России и золотым знаком (национальная общественная премия имени Петра Великого),
 Диплом лауреата конкурса «Лучший муниципальный служащий».
Медаль НАТО «За поддержание операций НАТО в отношении бывшей Югославии во время их проведения»

Членство в общественных, научных и других организациях 
 Действительный член Российского общества инженеров-строителей (с 1993 года),
 Действительный член Финансовой академии «Элита» (с 2001 года),
 Академик Академии проблем подъема экономики России (Москва).

См. также 
 Законодательное собрание Нижегородской области
 Городской округ город Бор
 Бор (Нижегородская область)

Источники 
 Владимир Иванов на сайте Правительства Нижегородской области
  Владимир Иванов на сайте Новости Нижнего Новгорода
 Энциклопедия Нижнего Новгорода

Примечания 

Депутаты городских советов РСФСР
Выпускники Нижегородского архитектурно-строительного университета
Члены КПСС
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области
Правительство Нижегородской области
Почётные граждане Нижегородской области
Члены «Единой России»
Главы районов России